Kvarnselet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kvarnselet, Jämtland, sjö i Bräcke kommun, 
Kvarnselet, Västerbotten, sjö i Robertsfors kommun, 
Kvarnselet (Piteå socken, Norrbotten), sjö i Piteå kommun,  (4,26 ha)
Kvarnselet (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Luleå kommun,  (30,5 ha)
Kvarnselet, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (7,24 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn